

Patronymes 
Soubbotine (masculin ; ) ou Soubbotina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Soubbotine (1973-), joueur de hockey sur glace russe.
 Dmitri Soubbotine (1977), joueur de hockey sur glace russe.
 Sergueï Soubbotine (1955), photojournaliste russe.
Varvara Subbotina (2001), nageuse synchronisée russe.

Patronyme russe